Personen
 Jeanne Henriette Rath (1773-1856), Geneefse en later Zwitserse kunstschilderes en mecenas
Plaatsen
 Rath (Bedburg), een plaats in de Duitse gemeente Bedburg, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Rath (Dominia), een fictief universum van het spel Magic: The Gathering
 Rath (Düsseldorf), een stadsdeel van Düsseldorf
 Rath (Nideggen), een plaats in de Duitse gemeente Nideggen, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Rath (Nörvenich), een plaats in de Duitse gemeente Nörvenich, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Rath (India), een plaats en gemeente in de Indiase staat Uttar Pradesh
Overige
 Ráth, een type Iers ringfort

Zie ook
 -rode, Nederlands talige betekenis van Rath

Achternaam